Дюте:

 Дюте — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.
 Дюте, Розали — французская актриса, куртизанка, натурщица, мемуаристка.